84 - o ano 84 d.C
84 (número)
84 (álbum)

0084